Korssjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lille Korssjön, sjö i Töreboda kommun, 
Store Korssjön, sjö i Töreboda kommun, 
Korssjön, Medelpad, sjö i Bräcke kommun,  (37,3 ha)
Korssjön, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun,  (69,9 ha)
Korssjön, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (5,93 ha)
Korssjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (30,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn